San Javier può riferirsi a diversi toponimi:

Argentina
San Javier, comune della provincia di Córdoba
San Javier, comune della provincia di Misiones
San Javier, comune della provincia di Río Negro
San Javier, comune della provincia di Santa Fe
San Javier, comune della provincia di Tucumán

Bolivia
San Javier, comune del dipartimento di Beni
San Javier, comune del dipartimento di Santa Cruz

Cile
San Javier, città della provincia di Linares

Messico 
San Javier, comune dello stato di Sonora

Spagna
San Javier, comune della comunità autonoma di Murcia

Uruguay
San Javier, comune del dipartimento di Río Negro